Lista telefonów marki Goclever – lista wyprodukowanych tabletów przez firmę Goclever. Modele wyprodukowane pod marką Goclever.

Przypisy 

Listy tabletów